Красноорловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Красноорловское сельское поселение — входит в Мариинский район

Тюменская область
 Красноорловское сельское поселение — входит в Армизонский район